3 Songs – EP del 2007 dei Mike Herrera's Tumbledown
3 Songs – EP del 1989 dei Fugazi

Pagine correlate 
Three Songs